Charles Fourier - filósofo socialista francês.
 Jean-Baptiste Joseph Fourier - matemático francês.
 Série de Fourier
 Transformada de Fourier

Desambiguação